Stefan Rachtan (1932–2018) – polski nauczyciel i regionalista, Honorowy Obywatel Bodzentyna
 Zdzisław Rachtan (1924–2014) – polski oficer, uczestnik II wojny światowej, porucznik, żołnierz Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”